El término Massi puede referirse a:

Apellido 
 Charles Massi, líder político centroafricano;
 Enrico Massi, aviador italiano;
 Eugenio Lira Massi, periodista chileno;
 Nora Massi, actriz, docente teatral, directora de teatro y guionista argentina;
 Rodolfo Massi, ciclista italiano ya retirado;
 Simone Massi (1970), animador, director de cine de animación e ilustrador italiano;
 Souad Massi, cantante y guitarrista argelina.

Otros 
 Massi, un equipo ciclista profesional español, también denominado Catalunya-Ángel Mir;
 Spinomantis massi, especie de anfibios de la familia Mantellidae.